Příjmení Malovec nese více různých osobností:

 Arnošt Malovec (1807–1867) – rakouský šlechtic z rodu Malovců z Malovic a politik z Čech
 Bohuslav Malovec z Malovic († asi 1608) – na počátku 17. století druhý nejbohatší rytíř v Čechách
 Jozef Malovec (1933–1998) – slovenský hudební skladatel
 Miroslav Malovec (* 1953) – český esperantista, amatérský redaktor časopisu Starto, předseda Klubu esperantistů Brno a první redaktor a správce české Wikipedie